

Cinema 
 Eden – film del 1996 diretto da Howard Goldberg
 Eden – film del 2001 diretto da Amos Gitai manifesto cinematografico Dogma 008
 Eden – film del 2008 diretto da Decklan Recks
 Eden – film del 2008 diretto da Jonny Triviani inserito nel manifesto cinematografico Dogma 008
 Eden – film del 2008 diretto da Cristiano Sormani Valli
 Urla silenziose (Eden) – film del 2012 diretto da Megan Griffiths
 Eden – film del 2014 diretto da Mia Hansen-Løve
 Eden – film del 2015 diretto da Shyam Madiraju

Fumetti e animazione 
 Eden – organizzazione immaginaria del manga e anime Code: Breaker
 Eden – personaggio Disney del franchise di Aladdin
 Eden di Orion – personaggio di Saint Seiya Ω, cavaliere di bronzo della costellazione di Orione
 Eden: It's an Endless World! – manga di Hiroki Endo
 Eden – serie anime del 2021

Geografia 
 Australia
 Eden – città del Nuovo Galles del Sud

 Regno Unito
 Eden – distretto del Cumbria
 Eden – fiume che scorre nell'omonima contea in Cumbria
 Eden – località della contea di Antrim in Irlanda del Nord

 Stati Uniti d'America
 Eden – città della Contea di Rockingham
 Eden – città della Contea di Marshall
 Eden – città della Contea di Jerome
 Eden – città della Contea di Hancock
 Eden – comunità della Contea di Atchison
 Eden – census-designated place della Contea di Somerset
 Eden – villaggio della Contea di Yazoo
 Eden – città della Contea di Erie
 Eden – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Eden – città della Contea di Concho
 Eden – comunità della Contea di Weber
 Eden – città della Contea di Lamoille
 Eden – villaggio della Contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Eden – città della Contea di Iowa, Wisconsin
 Eden – census-designated place della Contea di Sweetwater

Musica 
 Eden – gruppo musicale israeliano
 Eden – album degli Everything but the Girl del 1984
 Eden – album dei Luna Sea del 1993
 Eden – album di Étienne Daho del 1996
 Eden – album di Sarah Brightman del 1998
 Eden – singolo di Sarah Brightman del 1998, dall'album Eden
 Eden – singolo degli Hooverphonic del 1998, dall'album Blue Wonder Power Milk
 Eden – album di Akino Arai del 2002
 Eden – singolo dei Subsonica del 2010
 Eden – album dei Subsonica del 2011
 Eden – album dei Dalton del 2019
 Eden – singolo di Rancore del 2020
 Eden – musicista irlandese

Religione 
 Giardino dell'Eden (o Paradiso Terrestre) – nella Genesi, luogo in cui vissero il primo uomo Adamo e la prima donna Eva

Televisione 
 Eden – serie televisiva del 1993
 Eden – serie televisiva britannica del 2002
 Eden – serie televisiva del 2011
 Eden – serie televisiva britannica del 2016
 Eden – serie televisiva australiana del 2021

Altro 
 Eden – nome proprio di persona
 Anthony Eden – primo ministro britannico nel secondo dopoguerra
 Clarissa Eden – moglie di Anthony Eden
 EDEN – nome di un progetto di selezione dei centri europei per il turismo sostenibile sovvenzionato dalla Commissione europea
 Eden – romanzo di fantascienza di Stanisław Lem del 1959, edito in italiano anche con il titolo Pianeta Eden
 Eden – nome di una delle più potenti invocazioni nel videogioco Final Fantasy VIII
 Eden Tv – emittente televisiva di Vidor